Wohl steht für:

 Wohl (Lasörlinggruppe) (), Berg in Osttirol

Wohl ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wohl (* 1963), australischer Schachspieler
 Alfred Wohl (1863–1939), deutscher Chemiker

 Ira Wohl (* 1944), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Filmeditor
 Jeanette Wohl (1783–1861), deutsche Vertraute von Ludwig Börne
 Johann Wohl (1920–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kubi Wohl (1911–1935), deutsch-jiddischer Dichter und Schriftsteller
 Lea Wohl von Haselberg, auch Lea Wohl (* 1984), deutsche Film- und Medienwissenschaftlerin und Publizistin
 Louis de Wohl (1903–1961), deutscher Schriftsteller und Astrologe
 Pavel Wohl (* 1942), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Salomon Wohl (1818–1902), deutscher Schulgründer
 Stanisław Wohl (1912–1985), polnischer Kameramann und Regisseur
 Victoria Wohl (* 1966), US-amerikanische Klassische Philologin

Siehe auch:
 Waul
 WOL
 Wool